Пика́п — многозначное слово.
 Пикап — лёгкий автомобиль с открытой грузовой платформой.
 Пикап — разновидность деятельности, направленной на знакомство с целью соблазнения.

Персоналии 
 Пикап, Рональд (1940—2021) — британский актёр кино и телевидения.

См. также 
 «Пикап: съём без правил» — российский фильм 2009 года.
 Пикапен (национальный парк)